Le procès d'Auschwitz peut faire référence au

 Premier procès d'Auschwitz, s'étant déroulé à Cracovie en 1947. Y furent jugés 41 prévenus dont Rudolf Höss et Arthur Liebehenschel.
  Second procès d'Auschwitz appelé couramment Procès de Francfort qui s'est tenu à Francfort-sur-le-Main entre 1963 et 1965.

Voir aussi
 Procès de Nuremberg